Peroba-açu é o nome vulgar das seguintes espécies botânicas:
 Aspidosperma polyneuron
 Aspidosperma cuspa

Desambiguação